Bélaya Rus (en cirílico: Белая Русь; traducido al castellano como «Blanca Rutenia») es una asociación pública bielorrusa fundada el 17 de noviembre de 2007 para apoyar al presidente Aleksandr Lukashenko. Está basada en la idea de Vladímir Putin con Rusia Unida, pero Bélaya Rus no está registrado como partido político. El líder de la asociación es el ministro de Educación, Aleksandr Radkov. La organización cuenta con el apoyo de 130 000 simpatizantes.

Referencias

Enlaces externos
Sitio web oficial

Partidos políticos de Bielorrusia
Partidos políticos fundados en 2007